Le patronyme italien Pompili, , Pompilli ou Pompilj découle du nom latin d'origine Sabine, Pompilius, rendu célèbre par le second roi de Rome, Numa Pompilius; le mot est dérive de pompe, qui signifie cinq (5) dans la langue Osca ou Umbra et a été souvent utilisé jadis pour indiquer le cinquième fils.

Pompili est spécifique à la zone centrale (Marches, Ombrie, Latium et les Abruzzes); 
Pompilj apparaît près du lac Trasimène; 
Pompilli est rarissime ; 
Pompilio est très répandu dans le Latium, les Abruzzes, la Campanie et les Pouilles.

Barbara Pompili (1975-), femme politique française.

Afrânio Pompílio Gastos do Amaral (1894-1982), herpétologiste brésilien ;
Elvis Pompilio (1961-), modiste et chapelier belge.

Voir aussi 

Patronyme italien